Тьерра-ле-Баньеса ()  — историческая область и  район (комарка) в Испании, находится в провинции Леон.

Муниципалитеты 
 Алиха-дель-Инфантадо
 Вильямонтан-де-ла-Вальдуэрна
 Дестриана
 Кастрильо-де-ла-Вальдуэрна
 Кастрокальбон
 Кастроконтриго
 Кинтана-дель-Марко
 Кинтана-и-Конгосто
 Ла-Баньеса
 Паласиос-де-ла-Вальдуэрна
 Регерас-де-Арриба
 Рьего-де-ла-Вега
 Сан-Эстебан-де-Ногалес
 Санта-Мария-де-ла-Исла
 Санта-Элена-де-Хамус
 Себронес-дель-Рио
 Сото-де-ла-Вега

  

Районы Леона